Egesta nom grec de Segesta (Sicília)
 Egesta (filla d'Hípotes)